Tomb Raider: Chronicles - um jogo eletrônico

Filmes
Chronicle (filme)
The Chronicle

Música
Chronicles (álbum de Jon & Vangelis)
Chronicles (álbum de Rush)
Chronicles I
Chronicles II

Desambiguação